Miasta w USA:
 Richford – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Richford – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin
 Richford – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin
 Richford – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara

Gminy w USA:
 Richford (ang. Richford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Richford (ang. Richford Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin
 Richford (ang. Richford Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara